Дейв Крістіан (,  12 травня 1959, Варроад) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду США.

Олімпійський чемпіон. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1977 року.

1979 року був обраний на драфті НХЛ під 40-м загальним номером командою «Вінніпег Джетс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Вінніпег Джетс», «Вашингтон Кепіталс», «Бостон Брюїнс», «Сент-Луїс Блюз» та «Чикаго Блекгокс».

Загалом провів 1111 матчів у НХЛ, включаючи 102 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну США.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1991.

Статистика

Посилання 
 
 

Американські хокеїсти
Гравці збірної США з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1980
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Олімпійські чемпіони США
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Задрафтовані «Вінніпег Джетс»
Американські хокейні тренери‎
Спортсмени з Міннесоти